Пале́цкис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Палецкис, Альгирдас Юстасович (род. 1971) — литовский политик и дипломат.